The Best Man Wins – cortometraggio del 1909 diretto da Gilbert M. 'Broncho Billy' Anderson
 The Best Man Wins – cortometraggio del 1910 prodotto dalla Thanhouser Film Corporation
 The Best Man Wins – cortometraggio del 1911 diretto da Tom Ricketts
 The Best Man Wins – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Majestic Motion Picture Company
 The Best Man Wins – cortometraggio del 1912 diretto da Allan Dwan
 The Best Man Wins – cortometraggio del 1913 diretto da Dell Henderson